Chris Robinson peut désigner :
 Chris Robinson (1966-), le chanteur du groupe américain The Black Crowes ;
 Chris Robinson (1974-), un ancien joueur américain de basket-ball
 Chris Robinson (1984-), un receveur canadien de baseball.